Уа́йт-Ма́унтин ( — досл. «Белая гора») — многозначный топоним.
 Уайт-Маунтин, или Уайт-Маунтин-Вест — высочайшая точка  в штате Айдахо (США).
 Уайт-Маунтин — город в штате Аляска (США).
 Уайт-Маунтин — государственный гражданский аэропорт, расположенный к северу от центрального делового района города Уайт-Маунтин (Аляска), США.
 Объекты в пределах горного района Уайт-Маунтинс в штате Аризона (США)
  ( — досл. «Национальный лес „Белая гора“») — национальный лес в пределах этого района.
 Уайт-Маунтин-Пик — высочайшая точка этого района.
  — гора в о́круге Суитуотер штата Вайоминг (США). См. также 
 Уайт-Маунтинс
 Белая гора